Andrainjato – comune del distretto di Ambalavao, Madagascar
 Andrainjato – comune del distretto di Lalangina, Madagascar